Покришкін Петро Петрович (1870—1920) — архітектор-реставратор.
 Покришкін Олександр Іванович (1913—1985) — пілот-винищувач.

Російські прізвища